Česká fotbalová liga 2007/08

Tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Cheb poskytl po sezoně práva na ČFL klubu FC Písek

Reference 

Česká fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2007
Fotbal v Česku v roce 2008